Читинский острог — место заключения декабристов в Забайкалье, XIX век.
 «Читинский острог» — повесть-хроника о декабристах в Забайкалье (1985 год). Авторы: Трухина В. С., Попков И. С.
 «Читинский острог» — песня из альбома «Серебристая даль» (1995 год). Автор: Юрий Алмазов (настоящая фамилия — Юрий Анатольевич Надыктов)